4 miejscowości w Polsce: 
 Główczyn – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Dobrzyń nad Wisłą 
 Główczyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Mogielnica 
 Główczyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Mała Wieś 
 Główczyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Szczytniki

Zobacz też: Główczyn-Towarzystwo